IND kan avse:

 IND – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Indien
 IND – Landskod (ISO 3166-1) för Indien